A Taça Europeia Feminina de Hóquei em Patins 2018–19 foi a 13ª edição da Taça Europeia Feminina de Hóquei em Patins.

Formato
Participaram 14 equipas, tendo os campeões Gijón e outra equipa designada por sorteio, se apurado directamente para os quartos-de-final.

Equipas 
14 equipas de 5 federações participaram nesta edição

Resultados

Primeira eliminatória
1ª mão disputada a 10 de Novembro e a 2ª mão a 1 de Dezembro de 2018. Montreux recebeu wildcard para os quartos de final.

|}

Quartos de final
1ª mão disputada a 12 de Janeiro de e a 2º mão a 18 de Fevereiro de 2019.

|}

Ver também
Liga Europeia de Hóquei em Patins de 2018–19
Taça World Skate Europe de 2018–19

Ligações Externas
CERH website

Internacional
 CERH
  Ligações ao Hóquei em todo o Mundo
 HóqueiPatins.pt - Todos os resultados de Hóquei em Patins(em Português) 
  Mundook-Actualidade Mundial do Hóquei Patinado (em Português)
 Inforoller-Actualidade Mundial do Hóquei Patinado (em Francês)
 Solo Hockey-Actualidade Mundial do Hóquei Patinado (em Castelhano)

2017 no hóquei em patins
2018 no hóquei em patins
Taça Europeia Feminina de Hóquei em Patins